

Geografia
 Campo de la Cruz – comune della Colombia facente parte del dipartimento dell'Atlantico
 Caravaca de la Cruz – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Murcia
 Cervillego de la Cruz – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Puerto de la Cruz – comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Canarie

Persone
 Ada de la Cruz (1986) – modella dominicana
 Aída de la Cruz (1978) – attrice spagnola
 Albertín Aroldis Chapman de la Cruz, noto come Aroldis Chapman (1988) – giocatore di baseball cubano naturalizzato statunitense
 Alberto Corbacho De la Cruz (1984) – cestista spagnolo
 Antonio de la Cruz (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Bethania de la Cruz (1987) – pallavolista dominicana
 David de la Cruz (1989) – ciclista su strada spagnolo
 David García de la Cruz (1981) – ex calciatore spagnolo
 Felipe Domingo Víctor de la Cruz, noto come Filippo IV di Spagna (1605-1665) – re di Spagna
 José De la Cruz (1952) – ex calciatore paraguaiano
 Juana Inés de la Cruz (1648-1695) – religiosa e poetessa messicana
 Juan de la Cruz, noto come Giovanni della Croce (1542-1591) – presbitero e poeta spagnolo
 Juan de la Cruz Fernández Miranda (1974) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 argentino
 Juan de la Cruz Ramos Cano, noto come Juande Ramos (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Juan de la Cruz Ignacio Moreno y Maisanove (1817-1884) – cardinale e arcivescovo cattolico guatemalteco
 Juan de la Cruz Mourgeón (1822) – generale ed amministratore coloniale spagnolo
 José de la Cruz Porfirio Díaz Mori (1830-1915) – politico e generale messicano
 Juan Domingo de la Cruz (1954) – ex cestista argentino naturalizzato spagnolo
 Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608) – pittore spagnolo
 Llano de la Cruz – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Parita
 Melissa de la Cruz (1971) – scrittrice filippina naturalizzata statunitense
 Milagros Cabral De la Cruz (1978) – pallavolista dominicana
 Nicolás De La Cruz (1997) – calciatore uruguaiano
 Pedro Alexandro García de la Cruz (1974) – calciatore peruviano
 Ramón de la Cruz (1731-1794) – commediografo spagnolo
 Rolan de la Cruz (1984) – calciatore colombiano naturalizzato equatoguineano
 Ulises de la Cruz (1974) – politico ed ex calciatore ecuadoriano